Möglich steht für
Möglichkeit
möglich (Adjektiv)

Möglich oder Moeglich ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Möglich (1902–1957) deutscher Physiker
 Fritz Moeglich (* 1907; † unbekannt), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Manuel Möglich (* 1979), deutscher Journalist
 Markus Möglich, fiktives Pendant zu „Otto Normalverbraucher“